Payton steht für:

 Payton (Vorname), männlicher Vorname

Payton ist der Familienname folgender Personen:
 Asie Payton (1937–1997), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Barbara Payton (1927–1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Brian Payton (* 1966), US-amerikanischer Schriftsteller
 Carolyn R. Payton (1925–2001), US-amerikanische Psychologin und Direktorin des Peace Corps
 Charles Payton (* 1960), US-amerikanisch-österreichischer Basketballspieler und -trainer
 Claudia Payton (* 1998), schwedische Sprinterin
 Denis Payton (1943–2006), britischer Saxofonist
 Elfrid Payton (* 1994),  US-amerikanischer Basketballspieler 

 Jo Marie Payton (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin
 Kevin Payton (* 1986), österreichischer Basketballspieler
 Khary Payton (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Lawrence Payton (1938–1997), US-amerikanischer Soulsänger (The Four Tops)
 Nicholas Payton (* 1973), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Pamela Payton-Wright (* 1941), US-amerikanische Schauspielerin
 Sean Payton (* 1963), US-amerikanischer American-Football-Trainer und -Spieler
 Walter Payton (1954–1999), US-amerikanischer Footballspieler
 Walter Payton (Musiker) (1942–2010), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Peyton